Список стран по количеству городов-миллионеров показывает распределение городов-миллионеров по странам.

Первым городом, достигшим населения в 1 миллион человек, был Рим примерно на рубеже нашей эры, однако к V—VI векам население Рима значительно уменьшилось. Близкую к миллионной численность имела также Александрия немногим ранее (с I века до новой эры) и позднее. В середине первого тысячелетия миллионером и крупнейшим городом мира был китайский Чанъань (ныне Сиань), а в конце тысячелетия — Багдад. По некоторым оценкам, миллионерами возможно были также китайские города Кайфын и Ханчжоу в начале II тысячелетия. Первым городом-миллионером в новое время стал японский город Эдо (ныне Токио) в 1800 году. К 1850 году было 2 таких города, в 1985 году их было 273. Текущее положение приведено в нижеследующей таблице.

Список стран, отсортированных по числу городов-миллионеров

См. также 
 Список городов по численности населения
 Самые населённые городские агломерации
 Агломерации с населением свыше миллиона жителей
 Список стран, сортировка по численности населения
 Список стран, сортировка по плотности населения

Примечания

Ссылки 
 Население городов мира
 Данные по населению стран и городов
 Department of Economic and Social Affairs Population Division
 A portal to the countries of the world.
 Города с населением >1 млн человек

Города-миллионеры
Население по странам
Миллионеры (Города-миллионеры)